Кароль Кузманый (; ,  — , ) — словацкий литератор-патриот. Вице-президент Словацкой матицы (1863—1866).

Биография 
Кароль Кузманый родился в то время, когда Словакия уже много веков являлась частью Венгерского королевства. Окончил гимназию в Добшине и университет в Йене (где тогда училось много словаков). Из профессоров на Кузманого особое впечатление произвёл немецкий философ, физик и математик Якоб Фриз.

Став в 1829 году евангелическо-лютеранским пастором, Кузманый активно включился и в политические дела словаков, много писал для народа, в 1836—38 годах издавал на чешском языке в Банской Быстрице журнал «Hronka», в котором впервые был опубликован трактат Яна Коллара о Славянской общности.

Кузманый писал как по-чешски, так и по-словацки. Его стихотворение «Kto za pravdu bori» стало народной песней.

Когда в 1848 году Лайош Кошут и другие венгерские революционеры взяли курс на административную централизацию Венгрии и тотальную мадьяризацию национальных меньшинств, — Кузманый встал на сторону Габсбургов, рассматривая оных как относительно меньшее зло. В 1849—1860 годах Кароль Кузманый состоял профессором богословия на Лютеранским факультете Венского университета.

Похоронен на Народном кладбище в городе Мартин (Словакия).

Избранные сочинения 
 Dwé kázné… — Beszterczebánya, 1832.
 Was ist das Leben? Was ist der Tod? im Glanze der Auferstehung Jesu betrachtet, beachtet in einer Predigt am heil. Ostertage des Jahres. — 1834.
 Truchloreč pŕi swečenj počesnosti smrti geho gasnosti cis. kral. nasseho nekdy neymilostiwěgssjho kraginy otce a pana, Frantiska I. držaná w chrámč cjrkwe ew. B. Bistŕičké dne 22 bŕezna 1835.
 Modlitby, k naboznému wzdéláný werjecjh krestanu w wjŕe w lásce, w. nadegi… — 1835.
 Obrácenj predků naśśích stalo se působenim ducha swatehó. Kazen… — 1836.
 Duhowny ŕeči dŕané w chrámě cjrkwe ev. a. w. B. Bystrické pŕi gegjm auŕadnjn prěhljženj skrze dustogného a wysoce učeného muže pana Jana Seberinyho… — 1837.
 O požehnaném působenj prawého swěcenj dne Krále. — 1837.
 Ewangelický funebrál… — 1838. (переиздания — 1839 и 1840 гг.)
 Dr. Luther Márton élete rövid egyháztörténeti bevezetéssel. Pest, 1840. (2-е изд. — 1842)
 Pŕijprawa konfirmantu evanjeličkych. — Beszterczebánya, 1843.
 Kázen o skutocnej wdacnosti za práwa a slobodi z dieti 1847-48. sedljactvu widanje… — 1848.

Примечания

Ссылки 
 

Писатели по алфавиту
Писатели Словакии
Писатели XIX века
Словацкие писатели
Чешские писатели
Священники по алфавиту
Лютеранские священники
Пасторы по алфавиту
Пасторы Словакии
Похороненные на Народном кладбище в Мартине
Писатели-священники